meerdere metro- of stadstreinlijnen:
U6 (Berlijn), metrolijn in Berlijn.
U6 (München), metrolijn in München.
U6 (Wenen), metrolijn in Wenen.
U6 (Frankfurt), lijn van de Stadtbahn van Frankfurt aan de Main.
U6 (Stuttgart), lijn van de Stadtbahn van Stuttgart.
meerdere Duitse onderzeeërs:
U 6 (Kaiserliche Deutsche Marine), in het begin van de 20e eeuw.
U 6 (Kriegsmarine), tijdens de Tweede Wereldoorlog.
U 6 (Bundeswehr), hedendaags.
De IATA-code van Ural Airlines